Константи́н Жу́ков:
 Жуков, Константин Иванович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Жуков, Константин Павлович (1906—1988) — советский партийный и государственный деятель.